Les compétitions de lutte aux Jeux olympiques de 1996 à Atlanta étaient composées de 20 épreuves dans deux disciplines : la lutte libre et la lutte gréco-romaine.

Tableau des médailles

Podiums

Lutte libre

Lutte gréco-romaine 

Épreuve aux Jeux olympiques d'été de 1996
Lutte aux Jeux olympiques